Габріела Дабровскі і Сюй Іфань були чинними чемпіонками, але програли в першому колі парі Сімона Халеп і Ралука Олару.

Чжань Хаоцін і Латіша Чжань виграли титул, у фіналі перемігши Кірстен Фліпкенс і Бетані Маттек-Сендс з рахунком 2–6, 6–3, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Eastbourne International, жінки, парний розряд
2019, жінки, парний розряд
2019 в англійському спорті